Mores peut désigner :

Patronymes 

 Mariano Mores (1918 - 2016), musicien de tango, compositeur, pianiste et chef d'orchestre argentin ;
 Melina Mores (née en 1982), actrice de cinéma française.

Toponymes 

 Mores, une commune italienne de la province de Sassari dans la région Sardaigne en Italie.

Divers 
 Les Mores désignent, durant l'antiquité, des populations berbères peuplant la partie Ouest du Maghreb.
 Mores, une ancienne abbaye cistercienne située sur la commune de Celles-sur-Ource dans le département français de l’Aube.